Примера А Уругвая по футболу 1964 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Чемпион квалифицировался в Кубок Либертадорес 1965.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1964
Уругвай
Спорт в Уругвае в 1964 году